Скоротово:

 Скоротово (платформа) — железнодорожная платформа Белорусского направления в Московской области.
 Скоротово (деревня) — деревня в составе сельского поселения Захаровское Одинцовского района Московской области.